

Patronyme 
 Sébastien-Joseph Misbach (1775-1853), artiste peintre et graveur français.
 Antoine-Nicolas Misbach (1779-1805), dessinateur et graveur français.
 Constant Mongé-Misbach (1806-1871), dessinateur et peintre, fils adoptif de Sébastien-Joseph Misbach.
 Estelle Misbach, créatrice de bijoux à la fin du  et au début du .

Homonymie de patronyme